Торрехон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торрехон, Клаудио (род. 1993) — перуанский футболист, полузащитник клуба «Бананц».
 Торрехон, Марк (род. 1986) — испанский футболист, защитник клуба «Унион».
 Торрехон, Марта (род. 1990) — испанская футболистка, защитник клуба «Барселона».

Топонимы 
 Торрехон-де-Ардос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Торрехон-де-Веласко — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Торрехон-дель-Рей — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия—Ла-Манча.
 Торрехон-де-ла-Кальсада — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Торрехон-эль-Рубио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 См. также 
 «Марсанс Торрехон» — испанский мини-футбольный клуб из города Торрехон-де-Ардос, существовавший в 1980—1996 годах.